Das TVA Cup Ladies Open 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Nagoya. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 11. bis 17. September 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Nagoya